Bactra (geslacht) - een geslacht van vlinders
 Balch (stad) - stad in Afghanistan, Bactra in het Grieks
 Balch (provincie) - Afghaanse provincie genoemd naar de stad